Joseph-Louis Lagrange was een veelzijdig en productief wiskundige. Aan hem wordt een groot aantal stellingen in uiteenlopende takken van de wiskunde toegewezen. Desondanks blijven veel gespecialiseerde handboeken en cursusdictaten deze term hanteren zonder verdere kwalificatie.

 Middelwaardestelling, in de differentiaalrekening
 Stelling van Lagrange in de groepentheorie
 Vier-kwadratenstelling van Lagrange in de getaltheorie